Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Andrij Medvedjev 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (campione)
 Andrij Medvedjev (finale)
 Sláva Doseděl (semifinali)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)

 Àlex Corretja (quarti di finale)
 Albert Costa (semifinali)
 Karel Nováček (quarti di finale)
 Karim Alami (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1994
ATP Tour 1994